Vienne bezeichnet:
 Vienne, Stadt im Département Isère, Frankreich
 davon abgeleitet:
 Arrondissement Vienne, Arrondissement in Frankreich
 Erzbistum Vienne, Sitz einer Kirchenprovinz (4. Jahrhundert – 1801) im heutigen Frankreich
 Grafschaft Vienne, historisches Territorium in Frankreich (≈800–1239)
 Vienne, französischer Name von Wien, der Hauptstadt Österreichs
 Vienne (Fluss), linker Zufluss der Loire in Frankreich
 davon abgeleitet:
 Département Vienne, Département in Frankreich
 Département Haute-Vienne, Département in Frankreich

Vienne als Namensbestandteil französischer Gemeinden:
 Vienne-en-Arthies im Département Val-d'Oise
 Vienne-en-Bessin im Département Calvados
 Vienne-en-Val im Département Loiret
 Vienne-la-Ville im Département Marne
 Vienne-le-Château im Département Marne

Vienne ist der Familienname folgender Personen:
 Gisèle Vienne (1976-), französische Künstlerin und Theaterregisseurin
 Guillaume III. de Vienne (genannt der Weise (le Sage); † nach 11. März 1435, aber vor 1445)
 Jean de Vienne (Reims), († 1351) Erzbischof von Reims
 Jean de Vienne (1341–1396), französischer Admiral
 Johann von Vienne († 1382), Erzbischof von Besançon, Bischof von Metz und Basel
 Théodore Vienne (1864–1921), französischer Sportfunktionär, Industrieller, Sportveranstalter und Sportjournalist
sowie der Herkunftsname von
 Severus von Vienne, Priester

Siehe auch:
 Konzil von Vienne
 Jean de Vienne (D643), Fregatte der französischen Marine
 L. Vienne, ehemaliger französischer Automobilhersteller